Gebandeerde savannezanger
 Kleine savannezanger
 Miombosavannezanger
 Somalische savannezanger